L'Investigateur africain est un journal d’information en ligne qui propose des enquêtes, des dossiers, des tribunes, des reportages sur l’actualité africaine sur le plan politique, économique, social et culturel.

Historique  
L'Investigateur africain a été fondé en 2020 à Abidjan pour répondre à un besoin croissant d’informations sectorielles et spécialisées sur les économies africaines. Le site Internet de l'agence a été lancé en .

L'Investigateur africain est partenaire avec l'agence de communication Sigma Corporation sur des questions de relation presse en Afrique.

Références 

Presse en ligne
Agence de presse ayant son siège en Afrique